Раздо́льное — топоним:

Казахстан 
 Раздольное — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Раздольное — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Раздольное — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Раздольное — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Раздольное — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Раздольное — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Раздольное — село в Наурзумском районе Костанайской области.
 Раздольное — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Раздольное — название села Берсуат до 06.12.2007 года, Аршалынский район Акмолинской области.
Раздольное — до 2018 г. название села Озен в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Раздольное — название села Кендала до 1990-х годов, Талгарский район Алматинской области.
Раздольное — название села Сарыолен до 17.09.1999 года, Куршимский район Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Раздольное — прежнее название села Качыбек Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Россия 
Алтайский край
 Раздольное — село в Локтевском районе.
 Раздольное — село в Родинском районе.

Амурская область
 Раздольное — село в Мазановском районе.
 Раздольное — село в Тамбовском районе.
 Раздольное — село в Шимановском районе.

Волгоградская область
 Раздольное — село в Николаевском районе

Воронежская область
 Раздольное — деревня в Терновском районе.

Еврейская автономная область
 Раздольное — село в Биробиджанском районе.

Забайкальский край
 Раздольное — поселок станции в Могочинском районе.

Калининградская область
 Раздольное — посёлок в Багратионовском районе.
 Раздольное — посёлок в Нестеровском районе.
 Раздольное — посёлок в Правдинском районе.
 Раздольное — посёлок в Славском районе.

Кемеровская область
 Раздольное — село в Мариинском районе.

Краснодарский край
 Раздольное — село в Кущёвском районе.
 Раздольное — село в составе города Сочи.

Красноярский край
 Раздольное — посёлок в Большемуртинском районе.

Новгородская область
 Раздольное — деревня в Марёвском районе.

Новосибирская область
 Раздольное — село в Новосибирском районе.

Омская область
 Раздольное — деревня в Павлоградском районе.

Оренбургская область
 Раздольное — село в Илекском районе.

Пензенская область
 Раздольное (Первое Отделение) — населённый пункт в Бековском районе.

Приморский край
 Раздольное — посёлок в Надеждинском районе.
Раздольное — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги

Рязанская область
 Раздольное — село в Михайловском районе.

Саратовская область
 Раздольное — село в Краснопартизанском районе.
 Раздольное — посёлок в Лысогорском районе.

Сахалинская область
 Раздольное — село в Корсаковском районе.
 Раздольное — село в Невельском районе.
 Раздольное — село в Смирныховском районе.

Свердловская область
 Раздольное — село в Камышловском районе.

Северная Осетия
 Раздольное — село в Моздокском районе.

Ставропольский край
 Раздольное — село в Новоалександровском районе.

Чувашия
 Раздольное — село в Порецком районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Раздольное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Раздольное — посёлок городского типа в Раздольненском районе.
 Раздольное — упразднённое село в Симферопольском районе.
 Раздольное — село в Советском районе.

Украина 
 Раздольное — посёлок в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Раздольное — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Раздольное — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Раздольное — село в Старобельском районе Луганской области.
 Раздольное — село в Татарбунарском районе Одесской области, упразднено в 2007 году.
 Раздольное — посёлок в Змиёвском районе Харьковской области.
 Раздольное (до 2016 г. — Чапа́ева) — посёлок в Чугуевском районе Харьковской области.
 Раздольное (до 2016 г. — Ле́нинка) — село в Шевченковском районе Харьковской области.
 Раздольное — посёлок в Каланчакском районе Херсонской области.
 Раздольное — село в Каховском районе Херсонской области.
 Раздольное — село в Носовском районе Черниговской области.
Раздольное — до 1992 г. название села Берёзовка в Долинском районе Кировоградской области.